Britzelm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Max Britzelmayr
 Max Britzelmayer

Robotskapade auktorsförkortningar